Моторвагонное депо Санкт-Петербург — Московское (ТЧ-10 Дирекция скоростного сообщения (Металлострой)) — структурное подразделение Дирекции скоростного сообщения — филиала ОАО «Российские железные дороги», ранее структурное подразделение Октябрьской моторвагонной дирекции — филиала ОАО «Российские железные дороги» — моторвагонное депо по техническому обслуживанию и текущему ремонту электропоездов.

История 
Депо было основано решением МПС от 7 октября 1997 года. Сдача строительства и запуск работы депо произошел 28 мая 2000 года.

Предприятие ТЧ-10 (в качестве площадки ОДМВ) ликвидировано с февраля 2021 года в связи с полной передачей территории и зданий основной площадки депо Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» (ДОСС) под техническое обслуживание поездов «Ласточка» и «Сапсан», а также переводом приписного парка поездов серий ЭТ и ЭД основной и Финляндской площадок, а также передачей удалённых площадок в депо ТЧ-15 Санкт-Петербург- Балтийский. Персонал в ноябре 2020 года (согласно требований ТК РФ) уведомлен о ликвидации предприятия, работникам частично предложен перевод на Финляндскую или Балтийскую площадки депо ТЧ-15 Санкт-Петербург-Балтийский.

Депо планировалось для обслуживания и ремонта электропоездов и скоростных электропоездов «Сокол». После строительства и запуска депо, скоростные электропоезда ЭР-200 были приписаны в депо, где осуществлялось их техническое обслуживание и текущий ремонт до прекращения их эксплуатации.
В мае 2006 года ОАО «РЖД» было подписано соглашение о поставке электропоездов Velaro («Сапсан») и депо было выбрано в качестве «основного» для обслуживания данного типа подвижного состава. Цех и помещения депо, построенные для обслуживания и ремонта скоростного электропоезда «Сокол», были реконструированы под электропоезда Velaro («Сапсан») и получили отдельный номер ТЧ-40 (С-З ДОСС). Эксплуатацией скоростных электропоездов «Сапсан» и некоторых составов «Ласточка» (ЭС1П, ЭС2ГП) занимается Дирекция скоростного сообщения ОАО «РЖД», а ремонтом компания SIEMENS / «Уральские Локомотивы».

В июле 2007 года, в связи с разделением ремонтной и эксплуатационной работы, в депо произошла передача эксплуатационной работы в моторвагонное депо Санкт-Петербург Финляндский (ТЧ-20), а ремонтную работу вышеуказанного депо приняло ТЧ-10, с выделением «Финляндской площадки», находящейся на территории ТЧ-20. С сентября 2010 года произошла передача ремонтной позиции ТР-2 в моторвагонное депо Санкт-Петербург-Балтийский, при этом данный вид ремонта приписного парка теперь осуществляется преимущественно в моторвагонном депо ТЧ-6 Крюково.

В марте-апреле 2020 года из приписного парка депо на Крымскую железную дорогу (в аренду Южной пригородной пассажирской компании) были переданы 2 электропоезда ЭД4М-0495 и 0496, являющихся последними электропоездами в серии ЭД4М, произведёнными Демиховским машиностроительным заводом в апреле-мае 2016 года.

Описание 
Общая площадь депо составляет 40 га.

Имеется собственная централизованная станция (пост ЭЦ) с 64 стрелочными переводами.

С юго-запада к территории депо примыкает платформа Металлострой Московского направления ОЖД. Вдоль платформы и железнодорожной линии проходит граница муниципальных образований Металлострой и Колпино. Единственная автодорога из электродепо ведёт в Петро-Славянку.

С северо-востока к территории депо примыкает территория Ленинградского электромашиностроительного завода, откуда идут пути на близлежащую станцию Ижоры Волховстроевского направления.

Ранее обслуживаемые линии (в качестве упраздненного ТЧ-10 ОДМВ) 

Московское направление:

1. Главный оборот
 Санкт-Петербург — Тосно;
 Санкт-Петербург — Любань;
 Санкт-Петербург — Шапки;
 Санкт-Петербург — Чудово;
 Санкт-Петербург — Новгород-на-Волхове;
 Санкт-Петербург — Малая Вишера.

2. Удалённый оборот
 Малая Вишера — Бологое.

Северное (Волховстроевское) направление:

1. Главный оборот
 Санкт-Петербург — Мга;
 Санкт-Петербург — Кириши — Будогощь;
 Санкт-Петербург — Мга — Невдубстрой;
 Санкт-Петербург — Пупышево — Волховстрой-1.

2. Удалённый оборот
 Волховстрой-1 — Лодейное Поле — Свирь;
 Волховстрой-1 — Пикалёво — Бабаево;
 Волховстрой-1 — Чудово.

Подвижной состав

«Филиалы» депо 
 «Финляндская» ремонтная площадка — находится на территории моторвагонного депо Санкт-Петербург-Финляндский (ТЧ-20) (с июля 2007 года)
 «Кемская» ремонтная площадка — находится в городе Кемь (Республика Карелия) (с января 2012 года)

Начальники депо 
1997 г. — 1998 г. — Лепкин В. В.
1998 г. — 2002 г. — Андреев В. М.
2002 г. — 2004 г. — Бурцев П. В.
2004 г. — 2009 г. — Пегов Д. В.
2009 г. — апрель 2011 года — Панфилов А. В.
с июня 2011 года — по декабрь 2020 г. — Шкроб Е. М.

На период реструктуризации и последующего слияния ТЧ-10 с моторвагонным депо Санкт-Петербург-Балтийский обязанности начальника депо исполнял заместитель начальника депо ТЧ-15 по кадрам Д. В. Крылов.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 ТЧ-10 Санкт-Петербург-Московское (Металлострой) (фотографии, информация, подвижной состав, расположение и др.) — на сайте Октябрьская железная дорога (неофициальный сайт)
 Открытие цеха по техническому обслуживанию Сапсанов

Локомотивные депо Октябрьской железной дороги
Предприятия Колпинского района
Металлострой
Железнодорожный транспорт Санкт-Петербурга
Предприятия Санкт-Петербурга